Гагаринская — имя прилагательное:

 Гагаринская — остановочный пункт МЖД в городе Щёлково, Московская область.
 Гагаринская — остановочный пункт на востоке Новосибирска.

Метро 
 «Гагаринская» — станция Новосибирского метрополитена.
 «Гагаринская» — станция Самарского метрополитена  
 «Гагаринская» — перспективная станция Нижегородского метрополитена.

Улицы 
 Гагаринская улица — улица в Центральном районе Санкт-Петербурга.
 Гагаринская улица — название Мичуринской улицы в 1798—1828 годах, Санкт-Петербург.
 Гагаринская улица — улица в Сестрорецке, Санкт-Петербург.
 Гагаринская улица — улица в Горской, Санкт-Петербург.
 Гагаринская улица — улица в Сочи.
 Гагаринская набережная — набережная в Сестрорецке, Санкт-Петербург.
 Гагаринская набережная — название набережной Кутузова в 1860—1902 годах, Санкт-Петербург.

См. также 
 Гагаринский
 Гагаринское
 Гагарин (значения)
 Гагарино
 Улица Гагарина (значения)